Trevor White (1970) – attore canadese
 Trevor White (1984) – sciatore alpino canadese
 Trevor White – cantante australiano
 Trevor White – regista, sceneggiatore e produttore